Фавст (Фауст) Васи́льевич Ники́тин (1894—1992) — советский учёный, зоотехник, кроликовод-селекционер, лауреат Сталинской премии (1951).

Биография 
Родился 20 июля 1894 года в г. Гжатск Смоленской губернии. Из дворян, сын юриста, городского судьи.

В 1903—1913 годах учился в Елизаветградской гимназии (Херсонская губерния) в одном классе с будущим академиком Таммом, лауреатом Сталинской премии Н. Чеботарёвым, академиком ВАСХНИЛ Б. Завадовским. Потом поступил в Московский государственный университет на отделение естественных наук физико-математического факультета.

В начале Первой мировой войны призван в армию. После прохождения 4-месячных курсов Одесского военного училища служил в чине поручика, штабс-капитана 13-го Белозерского пехотного полка Юго-Западного фронта. В 1917 году его пехотная рота прорвала на своем участке фронт и захватила штаб австрийской дивизии. За этот подвиг штабс-капитан Никитин был награждён Георгиевским крестом.

После Октябрьской революции — заместитель командира роты Красной Армии, был трижды ранен. После демобилизации в 1920 году поступил в Елизаветградский сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет.

С 1928 года научный сотрудник Елизаветградского краеведческого музея. В 1930 году арестован, приговор — 5 лет ИТЛ. Отбывал наказание в должности зоотехника по кролиководству совхоза № 3 Темниковского лагеря НКВД.

В 1935—1940 гг. научный сотрудник Воронежского опорного пункта НИИ кролиководства. За этот период вывел в колхозах Воронежской области группы укрупнённых кроликов рексов живой массой 4-4,5 кг.

В 1940—1941 годах старший зоотехник Солнцевского кроликосовхоза Курской области, а с 1941 года (в связи с эвакуацией) — Бирюлинского зверосовхоза ТАССР.
К 1950 году вывел новые породы: чёрно-бурая и вуалево-серебристая (Сталинская премия).

В 1957 году вышел на пенсию и переехал в Казань. В 1959—1961 годах жил в Смоленске, в 1962—1981 годах — в г. Черновцы Украинской ССР. В 1981 году после смерти жены возвратился в посёлок Бирюлинского зверосовхоза.

Умер 16 октября 1992 года.

Автор 35 книг и брошюр, изданных на русском, татарском и украинском языках, 200 статей в сборниках, журналах, газетах.

Награждён 5 орденами (в том числе царскими орденами Св. Анны и Св. Георгия 4-й степени), 9 медалями, в том числе золотой медалью ВДНХ.

Литература 
 Бонфельд С. Фауст Нікітін. Шляхетно — впродовж довгого життя //Єлисаветградська гімназія. — Кн. 1. — Кіровоград, 1997. — С. 114—115;
 Босько В. Кролики для диктатури пролетаріату, або єлисаветградський Фауст у місцевій катівні // Історичний календар Кіровоградщини на 2009 рік. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. — С. 24—28;
 Михайлюкова Л. Тернистий шлях, щаслива доля // Народне слово. — 2004.
 Любарський Р. Ф. Нікітін. Спогади про Єлисаветград // Вечірня газета (Кіровоград). — 1991. — Січень — лютий. — № 1—5.

Ссылки 
 http://bezogr.ru/sbornik-statej-itogovoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-nauc.html?page=44
 http://wiki.library.kr.ua/index.php/Нікітін_Фауст_Васильович
  Фото: Геогриевский кавалер Фавст (Фауст) Васильевич Никитин (20.07.1894 — 16.10.1992) с супругой Ольгой

Учёные, репрессированные в СССР
Выпускники вузов Кропивницкого
Выпускники Елисаветградской гимназии
Участники Первой мировой войны (Россия)